Este artigo inclui três listas de países do mundo classificadas por seu produto interno bruto per capita em valores nominais. Este é o valor de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de uma nação em um determinado ano, no qual são convertidas às taxas de câmbio e de mercado em dólares estadunidenses, dividido pela população média (no meio do ano) para o mesmo ano.

Os números aqui apresentados não levam em conta as diferenças no custo de vida em diferentes países, e os resultados podem variar muito de um ano para outro com base em flutuações nas taxas de câmbio de moeda do país. Tais flutuações podem alterar a classificação de um país de um ano para o outro, mesmo que muitas vezes façam pouca ou nenhuma diferença para o padrão de vida de sua população.

Portanto, estes valores devem ser usados ​​com cautela, já que o PIB per capita é muitas vezes considerado um indicador do nível de vida de um país, embora isto possa causar conflitos, porque o PIB per capita não é uma medida da renda pessoal.

Comparações de renda nacional são frequentemente feitas com base na paridade de poder aquisitivo (PPC), para ajustar as diferenças no custo de vida em diferentes países. (Veja a Lista de países por PIB (PPC) per capita) A PPC remove grande parte das flutuações de taxas de câmbio, mas não reflete o valor da produção econômica no comércio internacional, e também exige mais de estimativa que PIB per capita. Na suas estimativas, os números PPC per capita são mais estreitamente espalhados que os valores nominais do PIB per capita.

Algumas entidades não soberanas e territórios dependentes estão incluídos na lista porque eles aparecem nas fontes. Essas economias estão marcadas em itálico. Porém pertencem à outros países.

Lista de países

Ver também 
 Lista de países por PIB nominal
 Lista de países por PIB (Paridade do Poder de Compra)
 Lista de países por PIB (Paridade do Poder de Compra) per capita
 Lista de países por PIB (nominal) passado e futuro
 Lista de países por PIB (nominal) per capita passado e futuro
 Lista de países por PIB (PPC) passado e futuro
 Lista de países por PIB (PPC) per capita passado e futuro

Pib nomimal per capita
Paises Nominal Per Capita